Deerwood puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades estadounidenses del Estado de Minnesota:

Deerwood, ciudad en el condado de Crow Wing;
Municipio de Deerwood, también en el condado de Crow Wing, Minnesota;
Municipio de Deerwood, en el condado de Kittson;